YIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ivujivik (Québec), Canada
 yik – codice ISO 639-3 della lingua xisha lalu yi